Le mot cas désigne en général un évènement particulier lié à des conditions données. Il peut prendre divers sens techniques :
 en linguistique, cas grammatical ;
 en recherche scientifique, étude de cas ;
 en informatique, cas d'utilisation, raisonnement par cas, système de calcul formel.

En français du  et du  siècles, le cas désigne aussi le sexe féminin (voir l’utilisation qu’en fait Robert Merle dans différents ouvrages de la série Fortune de France) ou masculin (voir la chanson Un satyre cornu : "Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas").

Abréviation 

Cas est une abréviation qui peut désigner :
  ou , le nom latin et son génitif de la constellation de Cassiopée.

Sigle ou acronyme 

CAS est un sigle ou un acronyme qui peut signifier :
 en français
 Centre d'analyse stratégique ;
 Club alpin suisse ;
 Conseil d'analyse de la société ;
 Cote air santé ;
 Changement d'affectation des sols, qu’ils soient directs ou indirects (CASI) ;
 Chambre arbitrale du sport ;
 Carte à autorisation systématique ;
 Compte d’affectation spéciale en comptabilité publique française ;
 en anglais
 , un appui aérien rapproché ;
 , une vitesse air utilisée en aéronautique ;
 , un mécanisme d’authentification unique (SSO) libre ;
 Certificate of Advanced Studies, un titre de formation continue en Suisse;
 (CAS), une division de l'American Chemical Society (ACS) attribuant un numéro CAS aux substances chimiques ;
, un rôle de serveurs de messagerie Microsoft Exchange Server ;
, le nombre de cycles d’horloge s’écoulant entre l’envoi de la commande de lecture et l’arrivée effective de la donnée ;
, un système de calcul formel ;
, un mécanisme technique informatique visant à archiver un fichier non pas d'après son nom mais d'après son contenu ;
 ;
 ;
Conditional Access System (en français, Contrôle d’accès), une technologie qui permet de limiter (selon un abonnement, par exemple) l’accès à des chaines diffusées par satellite, câble ou hertzien (TNT) ;
Chinese Academy of Sciences (en français, Académie chinoise des sciences);
Compare-and-swap, une instruction des processeurs des ordinateurs ;
Combat Armor Suit (en français, exosquelette motorisé);
column address select (en français, mémoire vive dynamique);
.

Code 

Cas est un code qui peut désigner :
 CaS, le sulfure de calcium ;
 Aéroport de Casablanca-Anfa, Maroc, selon la liste des codes AITA des aéroports/C#CA ;
 Province de Castellón, sur les plaques d’immatriculation espagnoles jusqu’en 1971.

Abréviation